Jukka Tammi (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il est un des rares hockeyeurs finlandais à avoir gagné trois médailles olympiques sans avoir été jamais repêché par un club de la Ligue nationale de hockey.

Carrière

En club 
Jukka Tammi commence sa carrière dans l'équipe junior de l'Ilves Tampere en 1980, jouant également le rôle de gardien de but remplaçant de l'équipe senior pour trois matches sans entrer sur la glace. La saison suivante, bien que toujours junior, il participe à quatre rencontres de l'équipe dans la SM-Liiga. Lors de la saison 1982-1983, il joue 25 matchs et remporte le trophée Jarmo-Wasama de la meilleure recrue de l'année. Tammi joue un total de quinze saisons pour l'Ilves Tampere, sa saison la plus aboutie étant celle de 1989-1990 où il remporte le trophée Urpo-Ylönen du meilleur gardien et le Kultainen kypärä du meilleur joueur de la saison dans la SM-Liiga. Il participe ensuite à la saison 1995-1996 de la SM-Liiga avec le TuTo Turku.

Il part ensuite en Allemagne jouer pour les Frankfurt Lions dans la DEL. Après une première saison moyenne, il réalise deux bonnes saisons avant de prendre sa retraite en 1999.

Internationale 
En parallèle de sa carrière en club, Tammi représente son équipe nationale lors de matchs internationaux. Il remporte trois médailles olympiques en 1988 (argent), 1994 (bronze) et 1998 (bronze) ; il remporte également la médaille d'argent lors du championnat du monde de hockey sur glace 1994 et la médaille d'or à celui de 1995. Au total, il joue 210 matches pour l'équipe nationale de Finlande. Lors des Jeux olympiques de 1988, il est élu meilleur gardien du tournoi.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Internationales

Honneurs, récompenses et record 
Ses performances, autant en club qu'en équipe nationale, lui permettent de remporter diverses récompenses :
 1983 : trophée Jarmo-Wasama de la meilleure recrue de l'année dans la SM-Liiga.
 1988 : meilleur gardien des Jeux olympiques.
 1989 : équipe d'étoiles de la SM-Liiga.
 1990 : trophée Urpo-Ylönen, Lynces Academici Goalie Award et Kultainen kypärä.
 Présence record sur une feuille de match 426 fois consécutives entre 1982 et 1993 dans la SM-Liiga.
 Jääkiekkoleijona numéro 130.

Notes et références 

Naissance en avril 1962
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du TuTo Turku
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Gardien de but de hockey sur glace
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen